

Niemcy 
 Waltenhofen – dzielnica Hemau
 Waltenhofen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Oberallgäu

Osoby 
 Adalbert von Waltenhofen – niemiecki fizyk

Inne 
 Waltenhofen – ród